Anthony Clark (acteur), een acteur;
 Anthony Clark (badmintonner), een Engelse badmintonner;
 Anthony Clark (gewichtheffer), een Filipijnse gewichtheffer;
 Anthony Clark (veldrijder), een Amerikaans veldrijder.